Ted Kennedy peut désigner :
 Edward Moore Kennedy dit « Ted » (1932-2009), homme politique américain ;
 Edward Moore Kennedy Jr. dit « Ted Kennedy, Jr. » (1961-), fils du précédent ;
 Ted Kennedy (1925-2009), joueur de hockey sur glace.